Парсела Куарента и Очо има више значења:

 Парсела Куарента и Очо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Куарента и Очо, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику